Rugby Club Zottegem is een rugbyvereniging uit het Belgische Zottegem. De club werd opgericht in 2021 door enkele ouders na een sessie 'start-to-rugby'. . De vereniging speelt rugby op de terreinen van het Stedelijk sportstadion Jules Matthijs aan de Bevegemse Vijvers. Er zijn afdelingen U8, U10, U12, U14, +14/Mixar

Externe link 
Website Rugby Club Zottegem

Sportvereniging in Oost-Vlaanderen
Rugby in België
Sport in Zottegem